Ryza (niem. Ries) – jednostka liczby arkuszy papieru
 Ryza (ros. риза – „szata”)
 Ryza – prawosławna szata liturgiczna (fiełoń)
 Ryza – ozdobna metalowa koszulka pokrywająca ikony.